Os discos intervertebrais são estruturas anatômicas localizadas entre os corpus das vértebras e unidos a elas por ligamentos.

Cada disco intervertebral é formado por dois componentes: O Tecido fibroso e uma parte central, derivada da notocorda do embrião, o núcleo pulposo. O anel fibroso possui uma porção periférica de tecido conjuntivo denso, porém em sua maior extensão é constituído por fibrocartilagem, com o avançar da idade. Na parte central do anel existe um tecido formado por células arredondadas, dispersas num líquido viscoso rico em ácido hialurônico e contendo pequena quantidade de colágeno tipo II. Esse tecido constitiu o núcleo pulposo. No jovem, o núcleo pulposo é relativamente maior, sendo gradual e parcialmente substituído por fibrocartilagem com o avançar da idade. Os discos intervertebrais funcionam como coxins lubrificados que previnem o desgaste do osso das vértebras durante os movimentos da coluna vertebral.

Referências Bibliográficas

• JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. Texto / Atlas. 11o Ed., Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2008. 524p 

Anatomia humana

O disco epifisário simboliza a área de crescimento. Durante o crescimento humano, o ser humano passa pela ossificação(que parte da diáfise-"corpo" do osso- para suas epífises- cabeças), nesse momento há a substituição da cartilagem pelo tecido ósseo. O disco epifisário é a região que ainda não foi substituída pelo tecido ósseo.